Daniel da Silva Carvalho – ex calciatore brasiliano
 Jheimy da Silva Carvalho – calciatore brasiliano
 José da Silva Carvalho – politico portoghese
 Thonny Anderson da Silva Carvalho – calciatore brasiliano